Кунг Ле (; род. 25 мая 1972 года, Сайгон) — американский боец смешанных боевых искусств, кикбоксер, актёр и каскадёр (также продюсер, режиссёр и автор сценария нескольких фильмов) вьетнамского происхождения. Бывший чемпион мира по MMA в среднем весе по версии Strikeforce. Бывший чемпион мира по кикбоксингу в полутяжелом весе по версии .

Биография

Карьера в смешанных единоборствах

Strikeforce 
Ле дебютировал в смешанных единоборствах на турнире Strikeforce: Shamrock vs. Gracie 10 марта 2006 года в павильоне HP в Сан-Хосе, нокаутировав соперника по кикбоксингу Майка Олтмена на отметки 3:51 первого раунда. Ле впервые встретился с Олтменом в Сан-Хосе в 1999 году в поединке по кикбоксингу, где он победил Альтмана ударом по корпусу в третьем раунде. Три месяца спустя Ле нокаутировал  ветерана KOTC Брайана Уоррена. На турнире Strikeforce: Triple Threat 8 декабря 2006 года Ле победил ветерана UFC Джейсона Фон Флю.

22 июня 2007 года Ле на турнире Strikeforce: Shamrock vs. Baroni нокаутировал Тони Фрикланда. 16 ноября на турнире Strikeforce: Four Men Enter, One Man Survives ударом в корпус победил Сэма Моргана, тем сам получив шанс сразится за титул чемпиона Strikeforce в среднем весе. 

29 марта 2008 года Ле победил ветерана ММА Фрэнка Шэмрока в бою, организованном совместно Strikeforce и EliteXC в павильоне HP в Сан-Хосе. После 3 раунда Шемрок отказался от продолжения боя из-за перелома руки. Ле был объявлен чемпионом Strikeforce в среднем весе.

Достижения в MMA 
 Strikeforce
 Чемпион Strikeforce в среднем весе (один раз).
 Большее количество финишей в истории Strikeforce (7).
 Большее количество нокаутов в истории Strikeforce (7).
 Ultimate Fighting Championship.
 Лучший бой вечера (один раз).
 Лучший нокаут вечера (один раз).
 MMAFighting.com.
 Нокаут года (2012) против Рича Франклина.
 Inside MMA.
 Лучший бой 2008 года премии Bazzie против Фрэнка Шемрока.

Статистика в смешанных единоборствах 

|-
|Поражение
|align=center| 9–3
|Майкл Биспинг
|Техническим нокаутом	(удар коленом и добивание)
|UFC Fight Night: Bisping vs. Le
|
|align=center| 4
|align=center| 0:57
|Макао, САР, Китай
|
|-
|Победа
|align=center| 9–2
|Рич Франклин
|KO (удар)
|UFC on Fuel TV: Franklin vs. Le
|
|align=center| 1
|align=center| 2:17
|Макао, САР, Китай
|
|-
|Победа
|align=center| 8–2
|Патрик Коте
|Решением	(единогласным)
|UFC 148
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 7–2
|Вандерлей Силва
|Техническим нокаутом	(удары коленями и руками)
|UFC 139
|
|align=center| 2
|align=center| 4:49
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center| 7–1
|Скотт Смит
|Нокаутом	(удар ногой в корпус)
|Strikeforce: Fedor vs. Werdum
|
|align=center| 2
|align=center| 1:46
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 6–1
|Скотт Смит
|KO (удары)
|Strikeforce: Evolution
|
|align=center| 3
|align=center| 3:25
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center| 6–0
|Фрэнк Шемрок
|Техническим нокаутом (перелом руки)
|Strikeforce: Shamrock vs. Le
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center| 5–0
|Сэм Морган
|Нокаутом	(удар ногой в корпус)
|Strikeforce: Four Men Enter, One Man Survives
|
|align=center| 3
|align=center| 1:58
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center| 4–0
|Тони Фрикланд
|Нокаутом	(удар)
|Strikeforce: Shamrock vs. Baroni
|
|align=center| 3
|align=center| 0:25
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center| 3–0
|Джейсон Фон Флю
|Техническим нокаутом	(остановка доктором)
|Strikeforce: Triple Threat
|
|align=center| 1
|align=center| 0:43
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center| 2–0
|Брайан Уоррен
|KO (удары)
|Strikeforce: Revenge
|
|align=center| 1
|align=center| 4:19
|Сан-Хосе, США
|
|-
|Победа
|align=center| 1–0
|Майк Олтмен
|нокаут (удар)
|Strikeforce: Shamrock vs. Gracie
|
|align=center| 1
|align=center| 3:51
|Сан-Хосе, США
|

Фильмография

Ссылки 
 cungleofficial.com (official website)
 IKF San Shou
 
 Profile at K-1
 ConvictedArtist.com Interview with Cung Le
 Dolph website announces Capaldi starring and producing with Cung Le, Dolph Lundgren, Vinnie Jones and Briana Evigan  (5 May 2013)
 "Filmography by Type for Gianni Capaldi".  The Internet Movie Database.  Accessed 1 JUNE 2011.